Дербентский — топоним в России.

 Дербентский — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края
 Дербентский — прежнее название станицы Убинская в Северском районе Краснодарского края.